Александр Слудский:
 Слудский, Александр Аркадьевич — эпидемиолог, доктор биологических наук (1998); сын А. А. Слудского.
 Слудский, Александр Фёдорович (1885—1954) — русский советский геолог; сын Ф. А. Слудского. Примечания